Osborne peut désigner :

Patronyme 

 Adam Osborne (1939-2003), écrivain, éditeur de livres et de logiciels, concepteur de l'ordinateur Osborne 1 et entrepreneur américain ;
 Bertín Osborne (1954-), aristocrate, présentateur, chanteur, acteur et chef d'entreprise espagnol ;
 Bill Osborne (né en 1955), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Bud Osborne (1884-1964), acteur américain ;
 Buzz Osborne (né en 1964), nom de naissance Roger Osborne, guitariste, chanteur et compositeur américain ;
 Charles Osborne (v. 1893–1991), américain qui hoqueta continuellement durant 68 ans (1922-1990) ;
 Charles Osborne, journaliste et écrivain australien, auteur de classement d'œuvres de grands compositeurs, novellisations de pièces de théâtre d'Agatha Christie ;
 Dorothy Osborne (1627-1695), est une écrivaine britannique de lettres et l'épouse de Sir William Temple, 1er baronnet.
 George Osborne (né en 1971), homme politique britannique, chancelier de l'Échiquier ;
 George Alexander Osborne (1806-1893), compositeur et pianiste irlandais ;
 Glen Osborne (né en 1971), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
Hannah Osborne (née en 1994), rameuse néo-zélandaise ;
 Harriet Osborne O'Hagan (1830-1921), artiste portraitiste irlandaise ;
 Holmes Osborne (né en 1947), acteur américain ;
 Jefferson Osborne (1872-1932), acteur américain ;
 Jeffrey Osborne (né en 1948), batteur américain ;
 Jim Osborne (né en 1945), joueur américain de tennis ;
 Joan Osborne (née en 1962), chanteuse et compositrice américaine ;
 John Osborne (1929-1994), auteur dramatique, scénariste et acteur britannique ;
 John Osborne (1936-2011), homme politique de Montserrat ;
 Kate Osborne (1966-), femme politique britannique ;
 Maggie Osborne (née en 1941), romancière américaine ;
 Malcolm Osborne (1880-1963), artiste britannique
 Marie Osborne (1911-2010), actrice américaine ;
 Mark Osborne (1970-), réalisateur, producteur, scénariste et acteur américain ;
 Mary Osborne (1921-1992), guitariste de jazz américaine ;
 Mary Pope Osborne (née en 1949), auteure américaine notamment de la série "la cabane magique" ;
 Mike Osborne (1941-2007), saxophoniste de jazz britannique ;
 Nigel Osborne (né en 1948), compositeur britannique ;
 Patrick Osborne, réalisateur et animateur américain des studios Disney ;
 Patrick Osborne (rugby à XV) (1987-), joueur fidjien de rugby à XV ;
 
 Richard Osborne (1848-1926), joueur anglais de rugby ;
 Steven Osborne (né en 1971), pianiste écossais ;
 Ted Osborne (1900-1968), dessinateur de la Walt Disney Company ;
 Vivienne Osborne (1896-1961), actrice américaine ;
 Walter Frederick Osborne (1859-1903), R.H.A. peintre irlandais -Sotheby's : Irish Sale 2008.

Noms composés 
 Manuel Osborne-Paradis (né en 1984), skieur alpin canadien ;
 Margaret Osborne duPont (née en 1918), joueuse américaine de tennis.

Prénom 
 Osborne Reynolds;
 Osborne Colson.

Toponyme 
 Osborne est une ville d'Australie-Méridionale.
 Osborne est une ville du Kansas, chef-lieu du Comté d'Osborne.
 Osborne est une localité de Pennsylvanie.
 Le château d'Osborne ou Osborne House est une résidence de la famille royale britannique située sur l'île de Wight.
 Le stade Osborne est un ancien stade multi-fonction situé à Winnipeg au Manitoba (Canada).

Industrie 
 Groupe Osborne, vins et spiritueux

Divers 
 Le taureau Osborne
 L'Osborne Fire Finder, alidade utilisée pour déterminer la localisation des feux de forêt.
 Osborne 1, le premier ordinateur portable

Voir aussi 
 Usborne

Patronyme anglais